Voilquin peut désigner :
Albert Voilquin (1915-1999), homme politique français
Jean Voilquin (), écrivain, traducteur et helléniste français
Hubert Voilquin (1923-), homme politique français, cousin du précédent
Suzanne Voilquin (1801-1877), journaliste et écrivaine féministe française